Васи́лий Мешко́в:
 Мешков, Василий Васильевич (1893—1963) — русский живописец; сын Василия Никитича Мешкова.
 Мешков, Василий Михайлович (1908—1991) — полковник, Герой Советского Союза.
 Мешков, Василий Никитич (1868—1946) — русский советский живописец и график.